Juan Carlos Arana puede referirse a:

 Juan Carlos Arana Gómez (2000-), futbolista español;
 Juan Carlos Arana Jiménez (1968-), periodista y presentador de televisión boliviano.